Potaka steht für:

 Potaka (Neuseeland), ein See in der neuseeländischen Region 

Potaka ist der Familienname folgender Personen:

 Eru Potaka-Dewes (1939–2009), neuseeländischer Schauspieler und Māori-Aktivist

Sonstiges:
 Potaka Inlet, Bucht der Thurston-Insel, Antarktis